Il gruppo dell'ilmenite è un gruppo di minerali.

Minerali del gruppo dell'ilmenite 
 Akimotoite
 Brizziite
 Ecandrewsite
 Geikielite
 Ilmenite
 Melanostibite
 Pirofanite

Note 

Ilmenite